Первая лига 1965/1966 () — 27-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1965/1966
Албания
Албания
1965 год в Албании
1966 год в Албании